Ма́ргарет Лэ́ндон () (7 сентября 1903 — 4 декабря 1993) — американская писательница и миссионер.

Биография 
Маргарет Лэндон (в девичестве Маргарет Доротея Мортенсон) родилась в городе Сомерс в штате Висконсин в семье методистов. Вместе с семьёй она переехала в город Эванстон штат Иллинойс, где она в 1921 году закончила Эванстонскую городскую высшую школу. Затем она поступила в колледж в городе Уитон и закончила его в 1925 году.

Один год она преподавала в школе, а затем вышла замуж за Кеннета Лэндона. В 1927 году они направились с миссионерской миссией в Таиланд. За 10 лет пребывания в Таиланде в семье родилось трое детей. Во время пребывания в Таиланде Маргарет Лэндон изучала страну и там она узнала об Анне Леонуэнс.

В 1937 году семья вернулась в США. Маргарет начала собирать материалы об Анне Леонуэнс, а также писать статьи.

В 1942 году Кеннет Лэндон поступил на работу в Госдепартамент США в качестве эксперта по Юго-Восточной Азии и семья переехала в Вашингтон.

В 1944 году был опубликован роман Маргарет Лэндон «Анна и король Сиама», который быстро стал бестселлером. Он был выпущен суммарным тиражом около миллиона экземпляров и издан на 20 языках. В 1946 году был выпущен одноимённый фильм, а в 1951 году на Бродвее поставили мюзикл по мотивам романа, который потом также был экранизирован.

Кеннет Лэндон за время работы в Госдепартаменте выпустил книгу «Юго-Восточная Азия, перекресток религий», впоследствии переиздававшуюся в 1969 и 1974 годах. Кроме это он издал книги «Китайцы в Таиланде» и «Сиам переходного периода».

Маргарет Лэндон была замужем 67 лет. У неё было 4 ребёнка, 13 внуков и 25 правнуков. Она умерла в городе Александрия. Похоронена на кладбище города Уитон.

Библиография 
 Анна и король Сиама
 Never Dies The Dream

Фильмография 
 1946: «Anna and the King of Siam». В ролях Айрин Данн и Рекс Харрисон
 1956: «Король и я». В ролях Дебора Керр и Юл Бриннер
 1972: «Anna and the King», телесериал. В ролях Саманта Эггар и Юл Бриннер
 1999: «Король и я», мультфильм. Озвучивали Миранда Ричардсон и Мартин Виднович
 1999: «Анна и король». В ролях Джоди Фостер и Чоу Юньфат

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели США
Родившиеся в 1903 году
Родившиеся 7 сентября
Умершие в 1993 году
Умершие 4 декабря